Das Dameneinzel der US Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 30. August begann und am 12. September endete.

Titelverteidigerin war Justine Henin-Hardenne.

Das Finale bestritten Swetlana Kusnezowa und Jelena Dementjewa. Kusnezowa gewann in zwei Sätzen und feierte damit ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2004